O Kiyovu Sports Association é um clube de futebol com sede em Kigali, Ruanda. A equipe compete no Campeonato Ruandês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1964.

Ligações externas 
 

Clubes de futebol de Ruanda
Clubes de futebol fundados em 1964